Vespasianense – abitanti di Vespasiano (Brasile)
Vespasianense – abitanti di Vespasiano Correa